Johann Schulin ist der Name folgender Personen:
* Johann Friedrich Gabriel Schulin (1763–1835), deutscher Jurist
 Johann Philipp Schulin (1732/33–1800/08), deutscher Jurist
 Johann Sigismund Schulin (1694–1750), deutsch-dänischer Diplomat und Außenminister

Siehe auch:
 Friedrich Schulin (Johann Friedrich Paul Schulin, 1843–1898), deutsch-schweizerischer Rechtswissenschaftler, Rechtshistoriker und Hochschullehrer